18845 Ціхоцький — астероїд головного поясу.
 Бартош Ян Ціхоцький ( 1976) — польський історик та дипломат.

Див. також 
 Ціхоцька